Рио де Ханеиро има више значења:

 Рио де Ханеиро (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио де Ханеиро (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику